

Biografia
Nel 1981, a Catania, pubblica il suo primo lavoro discografico intitolato Gioia (prodotto e distribuito da Seamusica) ma il suo primo grande successo arriva nel 1986 con l'album Amami, prodotto e distribuito dalle G.S. Record di Catania. Amami riscuote molto successo in Italia, Svizzera, Germania, Francia, Belgio e pure in America, a cui dedica pure la canzone dal titolo omonimo, incisa nell'album Strepitoso.

Nel corso della sua carriera ha tenuto vari concerti in città come Roma, Milano e Torino. Conta anche molte partecipazioni in Tv, tra cui possiamo citare il cantafestival (Rai Tre) nel 1997, Festival di Pietrarossa (Caltanissetta - 1998), In bocca a lupo (Rai Uno), Festival di Napoli (Rete Quattro - 2000), trasmesso in prima serata. Nei primi anni Novanta, alcune sue esibizioni per la rete locale Antenna Sud sono riprese da Mai dire TV.

Nel 2012 è protagonista del film Spietati.

Nel 2012 incide due brani nell'album 6 fantastica della cantante e figlioccia Lorella Cutruneo.

Discografia

 1981 - Gioia
 1982 - Addio estate
 1983 - L'ascensore
 1984 - Amore 'e gioventù
 1986 - Amami
 1987 - È bello
 1987 - I miei successi
 1988 - Sport e Amore
 1988 - Sensazioni
 1989 - Ballate insieme a me
 1990 - Più forte che mai
 1991 - Frenetico
 1991 - Che sballo... ragazzi!
 1992 - Super scatenato
 1992 - Alla grande
 1993 - Canta il meglio di... Non è la Rai
 1993 - Spericolato
 1993 - Come mai
 1994 -  '94 
 1994 - Relazioni
 1995 - Quelli che si amano
 1995 - Con grinta
 1996 - Eccezionale
 1996 - Strepitoso
 1997 - I miei successo e coco jambo
 1997 - Furore
 1997 - Ai miei fans
 1998 - Alé! Alé! Alé!
 1998 - Mitico
 1998 - A tutti voi
 1999 - Boom boom boom
 1999 - Per sempre Napoli

 2000 - Estate 2000
 2000 - Enamorando
 2001 - La più bella del mondo
 2001 - Mama insegnami a bailar
 2002 - Fenomenale
 2002 - Straordinario
 2003 - Baciami
 2003 - Meraviglioso
 2003 - Sbalorditivo
 2004 - Ciclone
 2004 - Esplosivo
 2004 - Ideale
 2004 - Fenomeno
 2004 - Speciale - N come napulenatella
 2005 - Angelo ribelle
 2005 - Unico
 2005 - Inedito
 2007 - Fuoriclasse
 2008 - Clamoroso
 2009 - Cuori di notte
 2008 - Cuore innamorato
 2011 - Splendido
 2013 - A tutta forza
 2021 - Ottimo

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti della Sicilia